Latina puede referirse a:
 El femenino de latino.
 La lengua latina

Medios de comunicación

Radio 
Latina FM 101.1, cadena de radio de Argentina.
Latina 990 AM, cadena de radio de Perú.

Televisión 
Latina Televisión, cadena de televisión de Perú.

Música 
Latina, álbum de 2016 de la actriz y cantante mexicana Thalía.

Personas
La Latina, sobrenombre de la escritora y humanista Beatriz Galindo.

Religión 
 Iglesia Latina o de Occidente, una de las veinticuatro Iglesias sui iuris de la Iglesia católica.

Topónimos 
Provincia de Latina, provincia de la región de Lacio (Italia).
Latina, principal ciudad de la provincia de Latina (Italia).
Distrito de Latina, uno de los 21 distritos de la ciudad de Madrid (España).
Barrio de La Latina, situado en el distrito Centro de Madrid (España).